Нико́льская площадь — площадь в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга между проспектом Римского-Корсакова, набережной канала Грибоедова и набережной Крюкова канала. На восточной стороне площади есть проезжая часть, соединяющая проспект Римского-Корсакова с набережной канала Грибоедова и далее Садовой улицей (после которой продолжается Никольским переулком).

На площади, в её центре, находится Николо-Богоявленский морской собор, построенный в 1753—1762 годах по проекту С. И. Чевакинского.

Значительную часть площади занимает Никольский сад.

История 
Первоначально, с 1739 года до конца XVIII века, она называлась Адмиралтейской соборной площадью, а с конца XVIII века стала носить имя Никольской площади.

В 1923 году Никольскую площадь переименовали в площадь Коммунаров. В сквере на этой площади в 1917—1921 годах были похоронены коммунары — герои революции и Гражданской войны. В 1991 году название Никольской площади, существовавшее около полутора веков, было восстановлено.

Литература

Ссылки 
 
 Никольская площадь с воздуха на яндекс-панораме
 то же с юго-запада
 Никольская площадь, канал Грибоедова и Крюков канал
 Никольская площадь при въезде с Садовой улицы через канал Грибоедова по Ново-Никольскому мосту (яндекс-панорамы); направление обзора противоположное направлению съемки на фото слева.